Holmer är ett svenskt efternamn som använts som soldatnamn.

Den 31 december 2013 var 1060 personer med efternamnet Holmer bosatta i Sverige. Dessutom fanns det två kvinnor och 10 män som hade förnamnet Holmer.

Holmer var båtsmansnamn i Nordmalings socken, i Västerbotten, avseende Rote 170 Holmer.

Totalt 25 personer finns upptagna mellan 1680-talet och 1850-talet, som båtsman eller fördubblingsbåtsman i Medelpad eller Ångermanland.

Personer med efternamnet Holmer
 Anders Holmer (född 1977), bildkonstnär, arkitekt och barnboksförfattare
 Carl-Fredrik Holmer (1911–2003), arkitekt
 Carl-Robert Holmer-Kårell (född 1986), barnskådespelare
 Ellinore Holmer (född 1989), sångerska och skådespelare
 Fritz Holmer (1906–1967), målare och grafiker
 Mikael Holmer (född 1975), innebandyspelare
 Nils Holmer (1904–1994), lingvist, professor
 Per Holmer (född 1951), författare och översättare
 Sten-Eric Holmer (1920–2014), banktjänsteman, tecknare och illustratör
 Valdemar Holmer (1833–1884), dansk kirurg

Se även 
 Holmér
 Holmer (ätt) – en svensk ätt 840
 von Holmer – en svensk ätt 1966

Referenser

Soldatnamn
Svenska efternamn